Worton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Worton, Wiltshire, ort, England, 
 Worton, The Bartons, England, Oxfordshire, 
 Worton, Cassington – en ort i Cassington, Oxfordshire, England
 Worton, North Yorkshire – en ort i North Yorkshire, England

USA 

 Worton, Maryland, Kent County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar